Бурдюк — мішок із цілої шкіри тварини
 Бурлюк Давид Давидович (9 (21) липня) 1882 — † 15 січня 1967, Нью-Йорк, США) — український і російський художник-футурист, поет, теоретик мистецтва, літературний і художній критик, видавець.